Alessio Deledda (Roma, 10 de diciembre de 1994) es un piloto de automovilismo italiano.

Carrera 
Deledda no comenzó en el karting como la mayoría de los pilotos de carreras, sino que comenzó en el motociclismo. Entre otras cosas, participó aquí en el campeonato italiano Superstock 600 en 2017. Después de los éxitos, cambió al deporte del motor en 2018 e hizo su debut en la Fórmula 4 en el Campeonato de Italia de Fórmula 4, donde participó durante toda la temporada corriendo en el equipo Technorace. Tuvo una difícil temporada de debut en los monoplazas y no anotó puntos. Con un decimoséptimo puesto en el Autodromo Nazionale Monza como mejor resultado, terminó en el puesto 40 en el campeonato. Logró terminar en el top 10 varias veces en el campeonato de novatos. Ahí quedó en 16º en la clasificación final con 23 puntos.

En 2019, Deledda comenzó la temporada en el campeonato de invierno del Euroformula Open, donde corrió para el equipo Campos Racing. El campeonato se realizó por completo en el Circuito Paul Ricard, y Deledda terminó las carreras en octavo y noveno lugar. Luego hizo el cambio al nuevo Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, en el que también corrió para Campos.

Polémicas 
En noviembre de 2020, Deledda causó controversia luego de publicar una serie de videos en su cuenta de Instagram manejando con exceso de velocidad en una autopista de Pomezia, Lazio. En uno de los videos se lo puede ver adelantando a varios autos durante una congestión vehicular, en otro se puede apreciar el velocímetro de su vehículo llegando a los 300 km/h y en el último se lo puede apreciar en primera persona manejando un Lamborghini Urus a más de 200 km/h con una sola mano en el volante. El italiano fue criticado por el expiloto de F1 Giedo van der Garde y por otras personalidades de la «máxima categoría».

Posteriormente, Deledda publicó un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que lamenta que asociaran el video con su nombre y que su intención fue «crear conciencia» entre sus seguidores sobre «actos similares de villanía». Continuó diciendo que su error fue «probablemente no especificar que fue un acto de denuncia».

Resumen de carrera

Resultados

Campeonato de Fórmula 3 de la FIA

Campeonato de Fórmula 2 de la FIA

Deutsche Tourenwagen Masters

Referencias

Enlaces externos 
 Alessio Deledda en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Italia
Pilotos del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
Nacidos en Roma
Pilotos del Campeonato Asiático de F3
Pilotos del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
Pilotos de Deutsche Tourenwagen Masters
Pilotos de WeatherTech SportsCar Championship